Mistrzostwa Europy w zapasach w 2022 roku zostały rozegrane w dniach 28 marca – 3 kwietnia w Budapeszcie na terenie BOK Sportshall.

Reprezentacja Polski

Wyniki

styl klasyczny

styl wolny

kobiety styl wolny

Tabela medalowa

Przypisy

Bibliografia 
 Dane na stronie Unitedworldwrestling.org
 Oficjalne wyniki PDF

Mistrzostwa Europy w zapasach
2022 w zapasach
2022 w sporcie
Zapasy na Węgrzech
Sport w Budapeszcie